Okręty US Navy o nazwie USS "Lang":
 Pierwszy "Lang" (DD-399) był niszczycielem typu Benham, który był w służbie w latach 1939-1945.
 Drugi "Lang" (FF-1060) był niszczycielem eskortowym, który był w służbie w latach 1971-1991.

Lang